Kayılar ist 

 der Name eines Dorfes im Landkreis Orta in der türkischen Provinz Çankırı
 der ursprüngliche türkische Name der griechischen Kleinstadt Ptolemaida